

Geografia
 Sambou – località del Botswana nel distretto di Bobonong

Onomastica
 Sambou – nome proprio di persona

Persone
 Bassala Sambou – calciatore tedesco naturalizzato britannico
 Kabba Sambou – calciatore gambiano
 Massamba Sambou – calciatore senegalese